Dudkina ist der Familienname folgender Personen:

 Jelisaweta Jewgenjewna Dudkina (* 2002), russische Handballspielerin
 Xenija Pawlowna Dudkina (* 1995), russische Rhythmische Sportgymnastin